Lista över Jorma Kontios större segrar som travkusk.

Grupp 1-lopp

Grupp 2-lopp

Övriga

Kallblod 

Listor över större segrar inom travsport